Garage punk, gènere de fusió de música rock que combina les influències del rock de garatge, el punk rock i altres formes
 Garage rock, forma senzilla i crua de rock and roll creada per diverses formacions dels Estats Units d'Amèrica a mitjans dels anys seixanta
 UK garage, denominació genèrica que engloba diversos subgèneres que van sorgir a partir del house
 Garage Inc., àlbum recopilatori i de versions editat pel grup estatunidenc Metallica